Суйфыньхэ:

 Суйфыньхэ — городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Суйфыньхэ — посёлок в составе городского уезда Суйфыньхэ городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).